

Nom commun 
Cet anglicisme désigne un projecteur de puissance.

{{citation bloc|La blancheur crue des phares faisait ressembler la scène à un montage cinématographique sous les sunlights.|H. Bazin|Huile sur feu, 1954, p. 22}}

 Nom propre 
Peut faire référence à :
 Musique 
 Album 
 , album de Herbie Hancock sorti le .
 Chanson 
 , chanson de DJ Sammy présente sur l'album  sorti le  ;
 Sunlight, chanson de Nicky Byrne présente sur l'album '' sorti le .

Autre 
 , village industriel du Merseyside au Royaume-Uni
 Le pic Sunlight, sommet du Colorado

Voir aussi